Clavius kan syfta på:

Personer 
 Christopher Clavius (1538–1612), en tysk matematiker och jesuit

Astronomi 
 Clavius (månkrater)